Stroganowowie – rosyjska rodzina kupiecka i arystokratyczna
 Anikiej Stroganow (1497-1570)
 Paweł Aleksandrowicz Stroganow (1772–1817)
 Aleksandr Grigorjewicz Stroganow (1795–1891)
 Bœuf Stroganoff – potrawa mięsna łącząca tradycje kuchni francuskiej i rosyjskiej